Томас Гайлман (родился  в Дортмунде) - немецкий политик Христианско-демократического союза (ХДС) и предприниматель. Сенатором по вопросам юстиции и защиты прав потребителей в правительстве города Берлина с 2012 до 2016 года.

Образование и профессия 

Гайлман изучал право в период с 1985 по 1993 год в Бонне и Гарварде. Он завершил свою юридическую стажировку в Мюнхене с 1990-1993. В 1990 году он основал рекламное агентство "Дельта-Дизайн», который был объединен с "Scholz & Friends" в 1991 году. В течение 10 лет Гайлман был управляющим директором берлинского отделения "Scholz & Friends". С 2001 по 2008 он был сопредседателем всей европейской группы "Scholz & Friends".
Он также выступает в качестве акционера и в совете директоров в четырех корпоративных группах в области средств массовой информации, корпоративных интересов, Интернет и недвижимости. С 1991 года он владеет многочисленными компаниями в разных отраслях. До конца 2010 года он был акционером Facebook. В 1998 году он был назначен приглашенным профессором Берлинского университета искусств.

Политическая карьера 

В 1980 году он вступил в ХДС. В 1980-х годах он был членом Боннского форума мира (Friedensforum). С 2000 года он был офицером Интернет ХДС Германии. В 2009 году он был избран заместителем председателя ХДС Берлина. 2012 до 2016 года Гайлман был сенатором по защите справедливости и прав потребителей в городской администрации Берлина.

Семья 

Он живет со своей спутницей жизни в Берлине и воспитывает четырёх сыновей.

Ссылки 

 Личная страничка
 ХДС (CDU Kreisverband Steglitz-Zehlendorf)

Внешние ссылки 

 Taz.de
  Der Tagesspiegel